Oakley peut faire référence à :

Toponymes

Royaume-Uni 

 Oakley (Bedfordshire)
 Oakley (Buckinghamshire)
 Oakley (Fife)
 Oakley (Hampshire)
 Oakley (Suffolk)

États-Unis 

 Oakley, une localité du comté de Contra Costa en Californie ;
 Oakley, une localité du comté de Cassia dans l'Idaho ;
 Oakley, une localité du comté de Logan dans le Kansas ;
 Oakley, une localité du comté de Saginaw dans le Michigan ;
 Oakley, une localité du comté de Summit dans l'Utah ;
 Oakley, une localité du comté de Lincoln dans le Wyoming.

Personnes 
 Ann Oakley (1944- ), éminente sociologue, féministe et écrivaine britannique ;
 Annie Oakley (1860–1926), une des femmes légendaires de l'ouest américain ;
 Berry Oakley (1948-1972), bassiste de l'Allman Brothers Band ;
 Bill Oakley (né en 1966), scénariste américain ;
 Charles Oakley (né en 1963), joueur de basket-ball américain ;

Autres 

 Oakley, Inc., une société de production de lunettes de soleil.

Patronyme anglais
Homonymie de toponyme